Dit is een lijst van planetoïden 3901-4000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 11 april 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (3901) Nanjingdaxue || 1958 GQ || 7 april 1958 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3902) Yoritomo || 1986 AL || 14 januari 1986 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (3903) Kliment Ohridski || 1987 SV2 || 20 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (3904) Honda || 1988 DQ || 22 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (3905) Doppler || 1984 QO || 28 augustus 1984 || A. Mrkos
|-
| (3906) Chao || 1987 KE1 || 31 mei 1987 || C. S. Shoemaker
|-
| (3907) Kilmartin || 1904 PC || 14 augustus 1904 || M. F. Wolf
|-
| (3908) Nyx || 1980 PA || 6 augustus 1980 || H.-E. Schuster
|-
| (3909) Gladys || 1988 JD1 || 15 mei 1988 || K. W. Zeigler
|-
| (3910) Liszt || 1988 SF || 16 september 1988 || E. W. Elst
|-
| (3911) Otomo || 1940 QB || 31 augustus 1940 || K. Reinmuth
|-
| (3912) Troja || 1988 SG || 16 september 1988 || E. W. Elst
|-
| (3913) Chemin || 1986 XO2 || 2 december 1986 || CERGA
|-
| (3914) Kotogahama || 1987 SE || 16 september 1987 || T. Seki
|-
| (3915) Fukushima || 1988 PA1 || 15 augustus 1988 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (3916) Maeva || 1981 QA3 || 24 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (3917) Franz Schubert || 1961 CX || 15 februari 1961 || F. Börngen
|-
| (3918) Brel || 1988 PE1 || 13 augustus 1988 || E. W. Elst
|-
| (3919) Maryanning || 1984 DS || 23 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (3920) Aubignan || 1948 WF || 28 november 1948 || S. J. Arend
|-
| (3921) Klementʹev || 1971 OH || 19 juli 1971 || B. A. Burnasheva
|-
| (3922) Heather || 1971 SP3 || 26 september 1971 || C. Torres
|-
| (3923) Radzievskij || 1976 SN3 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3924) Birch || 1977 CU || 11 februari 1977 || E. Bowell, C. T. Kowal
|-
| (3925) Tretʹyakov || 1977 SS2 || 19 september 1977 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3926) Ramirez || 1978 VQ3 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (3927) Feliciaplatt || 1981 JA2 || 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (3928) Randa || 1981 PG || 4 augustus 1981 || P. Wild
|-
| (3929) Carmelmaria || 1981 WG9 || 16 november 1981 || P. Jekabsons
|-
| (3930) Vasilev || 1982 UV10 || 25 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3931) Batten || 1984 EN || 1 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (3932) Edshay || 1984 SC5 || 27 september 1984 || M. C. Nolan, C. S. Shoemaker
|-
| (3933) Portugal || 1986 EN4 || 12 maart 1986 || R. M. West
|-
| (3934) Tove || 1987 DF1 || 23 februari 1987 || P. Jensen, K. Augustesen, H. J. Fogh Olsen
|-
| (3935) Toatenmongakkai || 1987 PB || 14 augustus 1987 || T. Seki
|-
| (3936) Elst || 2321 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3937) Bretagnon || 1932 EO || 14 maart 1932 || K. Reinmuth
|-
| (3938) Chapront || 1949 PL || 2 augustus 1949 || K. Reinmuth
|-
| (3939) Huruhata || 1953 GO || 7 april 1953 || K. Reinmuth
|-
| (3940) Larion || 1973 FE1 || 27 maart 1973 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3941) Haydn || 1973 UU5 || 27 oktober 1973 || F. Börngen
|-
| (3942) Churivannia || 1977 RH7 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3943) Silbermann || 1981 RG1 || 3 september 1981 || F. Börngen
|-
| (3944) Halliday || 1981 WP1 || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (3945) Gerasimenko || 1982 PL || 14 augustus 1982 || N. S. Chernykh
|-
| (3946) Shor || 1983 EL2 || 5 maart 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (3947) Swedenborg || 1983 XD || 1 december 1983 || E. Bowell
|-
| (3948) Bohr || 1985 RF || 15 september 1985 || P. Jensen
|-
| (3949) Mach || 1985 UL || 20 oktober 1985 || A. Mrkos
|-
| (3950) Yoshida || 1986 CH || 8 februari 1986 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (3951) Zichichi || 1986 CK1 || 13 februari 1986 || Osservatorio San Vittore
|-
| (3952) Russellmark || 1986 EM2 || 14 maart 1986 || Bulgarian National Observatory
|-
| (3953) Perth || 1986 VB6 || 6 november 1986 || E. Bowell
|-
| (3954) Mendelssohn || 1987 HU || 24 april 1987 || F. Börngen
|-
| (3955) Bruckner || 1988 RF3 || 9 september 1988 || F. Börngen
|-
| (3956) Caspar || 1988 VL1 || 3 november 1988 || P. Jensen
|-
| (3957) Sugie || 1933 OD || 24 juli 1933 || K. Reinmuth
|-
| (3958) Komendantov || 1953 TC || 10 oktober 1953 || P. F. Shajn
|-
| (3959) Irwin || 1954 UN2 || 28 oktober 1954 || Universiteit van Indiana
|-
| (3960) Chaliubieju || 1955 BG || 20 januari 1955 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3961) Arthurcox || 1962 OB || 31 juli 1962 || Universiteit van Indiana
|-
| (3962) Valyaev || 1967 CC || 8 februari 1967 || T. M. Smirnova
|-
| (3963) Paradzhanov || 1969 TP2 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (3964) Danilevskij || 1974 RG1 || 12 september 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3965) Konopleva || 1975 VA9 || 8 november 1975 || N. S. Chernykh
|-
| (3966) Cherednichenko || 1976 SD3 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3967) Shekhtelia || 1976 YW2 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (3968) Koptelov || 1978 TU5 || 8 oktober 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (3969) Rossi || 1978 TQ8 || 9 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3970) Herran || 1979 ME9 || 28 juni 1979 || C. Torres
|-
| (3971) Voronikhin || 1979 YM8 || 23 december 1979 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3972) Richard || 1981 JD3 || 6 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (3973) Ogilvie || 1981 UC1 || 30 oktober 1981 || L. G. Taff
|-
| (3974) Verveer || 1982 FS || 28 maart 1982 || E. Bowell
|-
| (3975) Verdi || 1982 UR3 || 19 oktober 1982 || F. Börngen
|-
| (3976) Lise || 1983 JM || 6 mei 1983 || N. G. Thomas
|-
| (3977) Maxine || 1983 LM || 14 juni 1983 || C. S. Shoemaker
|-
| (3978) Klepešta || 1983 VP1 || 7 november 1983 || Z. Vávrová
|-
| (3979) Brorsen || 1983 VV1 || 8 november 1983 || A. Mrkos
|-
| (3980) Hviezdoslav || 1983 XU || 4 december 1983 || A. Mrkos
|-
| (3981) Stodola || 1984 BL || 26 januari 1984 || A. Mrkos
|-
| (3982) Kastelʹ || 1984 JP1 || 2 mei 1984 || L. G. Karachkina
|-
| (3983) Sakiko || 1984 SX || 20 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (3984) Chacos || 1984 SB6 || 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (3985) Raybatson || 1985 CX || 12 februari 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (3986) Rozhkovskij || 1985 SF2 || 19 september 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (3987) Wujek || 1986 EL1 || 5 maart 1986 || E. Bowell
|-
| (3988) Huma || 1986 LA || 4 juni 1986 || E. F. Helin
|-
| (3989) Odin || 1986 RM || 8 september 1986 || P. Jensen
|-
| (3990) Heimdal || 1987 SO3 || 25 september 1987 || P. Jensen
|-
| (3991) Basilevsky || 1987 SW3 || 26 september 1987 || E. Bowell
|-
| (3992) Wagner || 1987 SA7 || 29 september 1987 || F. Börngen
|-
| (3993) Šorm || 1988 VV5 || 4 november 1988 || A. Mrkos
|-
| (3994) Ayashi || 1988 XF || 2 december 1988 || M. Koishikawa
|-
| (3995) Sakaino || 1988 XM || 5 december 1988 || T. Kojima
|-
| (3996) Fugaku || 1988 XG1 || 5 december 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (3997) Taga || 1988 XP1 || 6 december 1988 || A. Sugie
|-
| (3998) Tezuka || 1989 AB || 1 januari 1989 || T. Kojima
|-
| (3999) Aristarchus || 1989 AL || 5 januari 1989 || T. Kojima
|-
| (4000) Hipparchus || 1989 AV || 4 januari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda|}

Planetoïdenlijsten